Waren - goederen. Zoals in de keuringsdienst van Waren.
 Amt Waren, een voormalig amt in Duitsland (1921-1933)
 Amt Waren-Land, een voormalig amt in Duitsland (1992-2004)
 Amt Seenlandschaft Waren, een amt in Duitsland (2005- )
 Waren (Müritz), een stad in Duitsland
 Landkreis Waren (1934-1952), een district in het Duitse Rijk (1934-1945), de Sovjet-bezettingszone in Duitsland (1945-1949) en DDR (1949-1952)
 Kreis Waren, een district in de DDR (1952-1990)
 Landkreis Waren (1990-1994), een district in de Bondsrepubliek Duitsland